Fossaria techella är en snäckart som först beskrevs av Samuel Stehman Haldeman 1867.  Fossaria techella ingår i släktet Fossaria och familjen dammsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
techella